Antoine Fortuné de Brack (1789-1850), général et théoricien militaire français ;
 Antonio Brack Egg (1940-2014), ingénieur agronome, écologue et chercheur péruvien ;
 Bill Brack (né en 1935), pilote automobile canadien ;
 John Brack (1920-1999), peintre australien ;
 Kenny Bräck (né en 1966), pilote automobile suédois ;
 Lis Brack-Bernsen (née en 1946), mathématicienne et historienne des mathématiques danoise et suisse ;
 Viktor Brack (1904-1948), criminel contre l'humanité nazi ;
 Walter Brack (1880-1919), nageur allemand.